Sipbach steht für:

 Sipbach (Gemeinde Allhaming), Ortsteil der Gemeinde Allhaming in Oberösterreich
 Sipbach (Gemeinde Pucking), Ortsteil der Gemeinde Pucking in Oberösterreich
 Sipbach (Traun), rechter Zufluss der Traun bei Haid, Stadt Ansfelden, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Sibach